Leuth ist der Name von

 Leuth (Nettetal), einem Ortsteil der Stadt Nettetal im Kreis Viersen
 Leuth (Berg en Dal), einem Ort in der niederländischen Gemeinde Berg en Dal in der Provinz Gelderland
 Leuth von Hachenburg, einem erloschenen Adelsgeschlecht aus dem westerwäldischen Hachenburg, das im 16./17. Jahrhundert zu den führenden Beamtenfamilien der Landgrafschaft Hessen-Darmstadt gehörte